En Pologne, Teofilów peut faire référence à : 

dans la voïvodie de Łódź :
 Teofilów est un village dans le powiat de Bełchatów,
 Teofilów est un village dans le powiat de Tomaszów Mazowiecki.

dans la voïvodie de Mazovie :
 Teofilów est un village.

dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Teofilów est un village.